3 miejscowości w Polsce: 
 Trześń – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska 
 Trześń – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec 
 Trześń – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce